Cordulegaster insignis – gatunek ważki z rodziny szklarnikowatych (Cordulegastridae). Występuje od Macedonii Północnej i Serbii po Azję Środkową, a na południu po Liban. Za jego podgatunki uznane są niekiedy Cordulegaster coronata i Cordulegaster mzymtae.

Przypisy 

Cordulegaster
Ważki Azji
Ważki Europy
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1845 roku